Nivaria puede referirse a lo siguiente:

 Nivaria, nombre dado a la isla de Tenerife por Cayo Julio Solino.
 Nivaria (género), nombre alternativo del género Leucojum.
 Nivaria (Hispania) , asentamiento prerromano vacceo de la península ibérica relacionado habitualmente con Matapozuelos.